Alhazen est un philosophe et scientifique arabe (-).

Alhazen peut aussi désigner :
 Alhazen, un cratère d'impact lunaire ;
 (59239) Alhazen, un astéroïde.